Grand débat ou Le Grand Débat peut faire référence à :
 En astronomie, le « Grand Débat » désigne les discussions des années 1920 sur la nature de ce qui était, à l'époque, appelé les « nébuleuses ».
 Le Grand Débat, désigne, une controverse doctrinale s'étant déroulé à Samyé, au sein de l'Empire tibétain, vers 792-794, afin de déterminer si le bouddhisme chinois ou indien allait être choisit, ce dernier l'emporta.
 Le Grand Débat est un livre de Raymond Aron (1963).
 Le Grand Débat est le titre québécois du film The Great Debaters (2007).
 Le Grand Débat est une web-série lancée par le collectif Frenchnerd depuis 2009.
 Le Grand Débat est un évènement qui réunit des grands noms qui font l’actualité : Intervenants prestigieux, experts dans leur domaine se retrouvent chaque année à Vichy, sous l'invitation de Philippe Lapousterle : En 2018, Michel Lussault, Mazarine Pingeot-Mitterrand, Raphaël Glucksmann, Stéphane Bourgoin, Laure Adler.
 Le Grand débat national (ou Grande concertation nationale) est un débat public en France en 2019 pour trouver une issue politique à la crise des Gilets jaunes.

Voir aussi 
 The Great Debate, chanson de Dream Theater (2002)